Christian Süß (* 28. Juli 1985 in Ahlen, Westfalen) ist ein ehemaliger deutscher Tischtennisspieler. Mit dem deutschen Team gewann er viermal die Europameisterschaft, einmal Olympisches Silber sowie zweimal WM-Silber, im Doppel wurde er ebenfalls viermal Europameister sowie 2005 Vize-Weltmeister und holte Gold bei den Pro Tour Grand Finals 2005 und 2009. 2015 beendete er seine sportliche Karriere.

Werdegang 
Als Sechsjähriger verließ Christian Süß seinen Heimatverein Ahlener SG und schloss sich dem TTC Grünweiß Bad Hamm an, wo er bis 1998 blieb. Danach spielte er eine Saison lang mit dem TSG Dülmen in der Regionalliga. 2000 verhalf er dem TTC Altena zum Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga. Ab 2001 stand er bei Borussia Düsseldorf unter Vertrag, mit der er mehrfach die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft und die Champions League gewann. Im Oktober 2003 spielte Süß zum ersten Mal in der Nationalmannschaft, mit der er mehrere Europameistertitel gewann.

Bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking erreichte er mit der deutschen Nationalmannschaft nach Siegen über Kroatien, Kanada, Singapur und Japan das Endspiel, das mit 0:3 gegen Gastgeber China verloren ging. Bei den deutschen Meisterschaften 2010 in Trier wurde er durch einen Finalsieg gegen den favorisierten Timo Boll erstmals Deutscher Meister im Einzel.

2005 wurde Süß als erster Sportler mit der Ehrenmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

In der Saison 2014/15 spielte Christian Süß für TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell, danach beendete er aus gesundheitlichen und schulischen Gründen seine Karriere als Leistungssportler. 2018 schloss er sich dem Drittligisten SV Union Velbert an, wurde dort allerdings nie eingesetzt. 2019 wechselte er zum Landesligaverein DJK Franz-Sales-Haus Essen. Ende 2018 wurde er vom Deutschen Tischtennis-Zentrum DTTZ als Honorartrainer verpflichtet.

Seit Februar 2014 ist Süß Studierender am Düsseldorfer Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg.

Titel und Erfolge 
 Sieger der Czech Open im Einzel 2012
 Deutscher Meister im Herren-Einzel: 2010
 Vizeweltmeister im Herren-Doppel: 2005 (mit Timo Boll)
 Europameister im Herren-Doppel: 2007, 2008, 2009, 2010 (mit Timo Boll)
 Deutscher Meister im Herren-Doppel: 2004 (mit David Daus), 2005, 2007 (jeweils mit Timo Boll)
 Deutscher Meister im Gemischten Doppel: 2005 (mit Kristin Silbereisen)

 Silbermedaille mit der Mannschaft bei  Olympia 2008
 Vizeweltmeister mit der Mannschaft: 2004, 2010, 2012
 Dritter der Weltmeisterschaft mit der Mannschaft: 2006
 Europameister mit der Mannschaft: 2007, 2008, 2009, 2010

 Gewinner der Champions League mit Borussia Düsseldorf: 2009, 2010, 2011
 ETTU Cup-Sieger mit Borussia Düsseldorf: 2007, 2011
 Deutscher Mannschaftsmeister mit Borussia Düsseldorf: 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014
 Deutscher Pokalmeister mit Borussia Düsseldorf: 2008, 2010, 2011, 2013

 Zweiter des DTTB Top 12: 2003
 Sieger des ITTF Pro Tour Grand Final im Herren-Doppel: 2005 (mit Timo Boll)
 Sieger der Japan Open im Herren-Doppel: 2005 (mit Timo Boll)

 Europameister im Jungen-Einzel: 2002, 2003
 Europameister im Jugend-Mixed: 2002, 2003 (mit Meike Rohr)
 Europameister mit der Jungen-Mannschaft: 2002
 Gewinner des Europe Top 12 der Jungen: 2003
 Deutscher Meister im Jungen-Einzel: 2001 und 2003
 Sieger Spanish Youth Open: 2002
 Europameister im Schüler-Einzel: 2001
 Europameister mit der Schüler-Mannschaft: 2001

Spielsystem 
Angriff (Spezialschlag: Topspin), Rechtshänder, Shakehand.

Material: Butterfly Tenergy 05 (Vorhand) / Butterfly Tenergy 05 (Rückhand) / Butterfly Zhang Jike SuperZLC (Holz)

Privat 
Seit Juni 2012 ist Christian Süß mit der Tischtennisnationalspielerin Elke Schall verheiratet. Mit ihr hat er eine Tochter.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Marco Steinbrenner: Haben Medaillengewinne nicht großartig gefeiert – Bericht von der 42.Jugend-Europameisterschaft in Frydek-Mistek 1999, Zeitschrift DTS, 1999/9 regional West Seite 5
 Rahul Nelson: Cool bleiben will gelernt sein, Zeitschrift DTS, 2002/7 Seite 35–37
 Matthias Goergens: Portrait – Krille kann keiner verbiegen, Zeitschrift tischtennis, 2006/3 Seite 34–37
 René Adler: Sieg der Vernunft, Artikel zum Karriereende, Zeitschrift tischtennis, 2015/6 Seite 12

Weblinks 

 Spielerporträt auf der Homepage des Deutschen Tischtennis-Bundes

  (abgerufen am 5. August 2011)
  (abgerufen am 21. August 2012)
 SH: Was machen eigentlich..? Das Duo Schall/Süß kann man jetzt mieten Artikel vom 24. August 2020 auf tischtennis.de (abgerufen am 28. August 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (TTC Grünweiß Bad Hamm)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell)
Europameister (Tischtennis)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Träger des Silbernen Lorbeerblattes
Sportler (Ahlen)
Deutscher
Geboren 1985
Mann